linea S27 della rete celere dell'Argovia
 linea S27 della S-Bahn di Monaco di Baviera